Das Hohe Lied oder Das hohe Lied steht für:

 Das Hohe Lied (1933), US-amerikanischer Film von Rouben Mamoulian
 Flemming: Das hohe Lied, deutscher Fernsehfilm von Zoltan Spirandelli (2009) 

Siehe auch:
 Manon. Das hohe Lied der Liebe, deutscher Film von Friedrich Zelnik (1919)
 Das Hohelied der Liebe, Filmdrama aus dem Jahr 1943
 Hohelied Salomos, Buch des Alten Testaments
 Hohe Lieth, Geest im Elbe-Weser-Dreieck